Oblast Plovdiv je jedna od dvadeset i osam pokrajina u Bugarskoj nalazi su u njenom središnjem dijelu. Najveći grad i administrativno središte oblasti je grad Plovdiv.

Oblast Plovdiv sastoji se od 11 općina: 
Asenovgrad
Brezovo
Hisarja
Kalojanovo
Karlovo
Kričim
Kuklen
Laki
Marica
Peruštica 
Plovdiv
Prvomaj
Rakovski
Rodopi
Sadovo
Sedinenie
Sopot
Stambolijski

Gradovi u oblasti Plovdiv:

Cijela oblast obuhvaća 5.973 četvorna kilometra i na tom prostoru živi oko 707.570 stanovnika.

Plovdivska oblast je izuzetno bogata vodenim resursima, te je najrazvijenija privredna grana poljodjelstvo.

Vanjske poveznice
 Službena stranica oblasti

Ostali projekti

Plovdiv